Шпаков — русская фамилия; имеет женскую форму Шпакова. Может также быть топонимом.

Известные носители 
 Шпаков, Александр Александрович (род. 1946) — советский футболист, футбольный тренер, педагог.
 
 Шпаков, Анатолий Свиридович (род. 1947) — российский учёный в области кормопроизводства, член-корреспондент РАСХН.
 Шпаков, Владимир Михайлович (1960—2020) — русский писатель, драматург и литературный критик.
 Шпаков, Евгений Анатольевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Шпаков, Иван Владимирович (род. 1986) — российский футболист.
 Шпаков, Николай Петрович (1930—2003) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Шпаков, Онуфрий Степанович (1906—1982) — советский партийный и государственный деятель.
 Шпаков, Юрий Петрович (1929—2009) — советский журналист и писатель.



Топоним 
 Великий Шпаков — село, входит в Малошпаковский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.
 Малый Шпаков — село, центр Малошпаковского сельского совета Ровненского района Ровненской области Украины.
 Шпаков — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.

См. также